Katarzyna Berta Daab z.d Krückel (ur. 1896 w Kolonii, zm. 22 stycznia 1971 w Warszawie) – polska działaczka społeczna, ewangeliczka.

Podczas okupacji niemieckiej prowadziła działalność społeczną, działała w Radzie Głównej Opiekuńczej. Udzielała pomocy materialnej więźniom politycznym i ich rodzinom. Przygotowywała  i wysyłała paczki żywnościowe i odzieżowe dla więźniów Pawiaka i jeńców  Auschwitz-Birkenau, ponadto udostępniała swoje mieszkanie na zajęcia kompletów gimnazjalnych tajnego nauczania. 

Pochowana na Cmentarzu Ewangelicko-Augsburskim w Warszawie (aleja 60, grób 24).

Bibliografia 
 Alina E.Janowska w Ewangelicy Warszawscy W Walce o Niepodległość Polski 1939-45 Słownik Biograficzny t.I s.125, Komisja Ochrony Pamiątek Społeczny Instytut Historyczny przy Parafii Ewangelicko-Augsburskiej Świętej Trójcy w Warszawie,Warszawa 2007

Przypisy 

Kobiety – powstańcy warszawscy
Urodzeni w 1896
Zmarli w 1971
Pochowani na cmentarzu ewangelicko-augsburskim w Warszawie
Polscy działacze społeczni
Polacy pochodzenia niemieckiego